Faltona steht für:
 113659 Faltona, ein Asteroid
 Faltona, ein Fluss in der Metropolitanstadt Florenz, Toskana, rechter Zufluss des Sieve (Fluss)
 Faltona, Ortsteil von Borgo San Lorenzo, Metropolitanstadt Florenz, Toskana, Italien
 Faltona (Talla), Ortsteil von Talla, Provinz Arezzo, Toskana, Italien